Superboy – personaggio immaginario
Superboy – altro personaggio immaginario
Superboy – fumetto
Superboy – serie televisiva prodotta tra il 1988 e il 1992